Velika nagrada Monaka 2021 je peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 23.  maja 2021 na uličnem dirkališču Circuit de Monaco v Monaku. Zmagal je Max Verstappen, Red Bull Racing-Honda, drugo mesto je osvojil Carlos Sainz Jr., Ferrari, tretji pa je bil Lando Norris, McLaren-Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! scope="row" |1
| align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari 
|1:11,113
|1:10,597
|1:10,346
| align="center" |1
|-
! scope="row" |2
| align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:11,124
|1:10,650
|1:10,576
| align="center" |2
|-
! scope="row" |3
| align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:10,938
|1:10,695
|1:10,601
| align="center" |3
|-
! scope="row" |4
| align="center" |55
| data-sort-value="sai" | Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|1:11,324
|1:10,806
|1:10,611
| align="center" |4
|-
! scope="row" |5
| align="center" |4
| data-sort-value="nor" | Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:11,321
|1:11,031
|1:10,620
| align="center" |5
|-
! scope="row" |6
| align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|1:11,560
|1:11,179
|1:10,900
| align="center" |6
|-
! scope="row" |7
| align="center" |44
| data-sort-value="ham" |  Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:11,622
|1:11,116
|1:11,095
| align="center" |7
|-
! scope="row" |8
| align="center" |5
| data-sort-value="vet" | Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|1:12,078
|1:11,309
|1:11,419
| align="center" |8
|-
! scope="row" |9
| align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez 
|Red Bull Racing-Honda
|1:11,644
|1:11,019
|1:11,573
| align="center" |9
|-
! scope="row" |10
|align="center"|99
| data-sort-value="gio" |
|
|1:11,658
|1:11,409
|1:11,779
| align="center" |10
|-
! scope="row" |11
| align="center" |31
| data-sort-value="oco" | Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|1:11,740
|1:11,486
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
| align="center" |11
|-
! scope="row" |12
| align="center" |3
| data-sort-value="ric" | Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|1:11,747
|1:11,598
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
| align="center" |12
|-
! scope="row" |13
| align="center" |18
| data-sort-value="str" | Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|1:11,979
|1:11,600
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
| align="center" |13
|-
! scope="row" |14
| align="center" |7
| data-sort-value="rai" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:11,899
|1:11,642
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
| align="center" |14
|-
! scope="row" |15
| align="center" |63
| data-sort-value="rus" | George Russell
|Williams-Mercedes
|1:12,016
|1:11,830
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
| align="center" |15
|-
! scope="row" |16
| align="center" |22
| data-sort-value="tsu" | Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|1:12,096
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
| align="center" |16
|-
! scope="row" |17
| align="center" |14
| data-sort-value="alo" | Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|1:12,205
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
| align="center" |17
|-
! scope="row" |18
| align="center" |6
| data-sort-value="lat" | Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|1:12,366
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center" |18
|-
! scope="row" |19
| align="center" |9
| data-sort-value="maz" | Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|1:12,958
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
| align="center" |19
|-
!data-sort-value="20"|—
|align="center"|47
| data-sort-value="tsu" | Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|data-sort-value="2:00" nowrap|brez časa
|style="background: silver" align="center"|
|style="background: silver" align="center"|
| align="center"|20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|style="text-align:center"|33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|78
|1:38:56,820
|style="text-align:center"|2
|style="text-align:center"|25
|-
!2
|style="text-align:center"|55
|data-sort-value="sai"| Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|78
| +8,968
|style="text-align:center"|4
|style="text-align:center"|18
|-
!3
|style="text-align:center"|4
|data-sort-value="nor"| Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|78
| +19,427
|style="text-align:center"|5
|style="text-align:center"|15
|-
!4
|style="text-align:center"|11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
|Red Bull Racing-Honda
|78
| +20,490
|style="text-align:center"|9
|style="text-align:center"|12
|-
!5
|style="text-align:center"|5
|data-sort-value="vet"| Sebastian Vettel
|Aston Martin-Mercedes
|78
| +52,591
|style="text-align:center"|8
|style="text-align:center"|10
|-
!6
|style="text-align:center"|10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|78
| +53,896
|style="text-align:center"|6
|style="text-align:center"|8
|-
!7
|style="text-align:center"|44
|data-sort-value="ham"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|78
| +1:08,231
|style="text-align:center"|7
|style="text-align:center"|7
|-
!8
|style="text-align:center"|18
|data-sort-value="str"| Lance Stroll
|Aston Martin-Mercedes
|77
| +1 krog
|style="text-align:center"|13
|style="text-align:center"|4
|-
!9
|style="text-align:center"|31
|data-sort-value="oco"| Esteban Ocon
|Alpine-Renault
|77
| +1 krog
|style="text-align:center"|11
|style="text-align:center"|2
|-
!10
|style="text-align:center"|99
|data-sort-value="gio"|
|
|77
| +1 krog
|style="text-align:center"|10
|style="text-align:center"|1
|-
!11
|style="text-align:center"|7
|data-sort-value="rai"| Kimi Räikkönen
|nowrap=""|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|77
| +1 krog
|style="text-align:center"|14
|
|-
!12
|style="text-align:center"|3
|data-sort-value="ric| Daniel Ricciardo
|McLaren-Mercedes
|77
| +1 krog
|style="text-align:center"|12
|
|-
!13
|style="text-align:center"|14
|data-sort-value="alo"| Fernando Alonso
|Alpine-Renault
|77
| +1 krog
|style="text-align:center"|17
|
|-
!14
|style="text-align:center"|63
|data-sort-value="rus"| George Russell
|Williams-Mercedes
|77
| +1 krog
|style="text-align:center"|15
|
|-
!15
|style="text-align:center"|6
|data-sort-value="lat"| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|77
| +1 krog
|style="text-align:center"|18
|
|-
!16
|style="text-align:center"|22
|data-sort-value="tsu"| Juki Cunoda
|AlphaTauri-Honda
|77
| +1 krog
|style="text-align:center"|16
|
|-
!17
|style="text-align:center"|9
|data-sort-value="maz"| Nikita Mazepin
|Haas-Ferrari
|75
| +3 krogi
|style="text-align:center"|19
|
|-
!18
|style="text-align:center"|47
|data-sort-value="sch"| Mick Schumacher
|Haas-Ferrari
|75
| +3 krogi
|style="text-align:center"|20
|
|-
!Ods
|style="text-align:center"|77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|29
|Kolesna matica 
|style="text-align:center"|3
|
|-
!DNS
|style="text-align:center"|16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|0
|Pog. gred
|style="text-align:center"|—
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe 

Formula 1 sezona 2021
2021